Angelina is een Italiaanse meisjesnaam. Het betekent  kleine engel.
 Angelina (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina.
 Angelina (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Texas
 Angelina (theesalon), in de Franse hoofdstad Parijs
 Angela (band) (geschreven als angela), een Japanse popgroep.
 Angelina ballarina, een televisieserie
 Angelina (schimmelgeslacht), een monotypisch geslacht van schimmels uit de orde Helotiales.